Дубины — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дубины — деревня в Кобринском районе Брестской области.

Польша 
 Дубины — деревня в Подляском воеводстве.

Россия 
 Дубины — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.

Украина 
 Дубины — село в Радеховском районе Львовской области.
 Дубины — село в Острожском районе Ровненской области.
 Дубины — село в Радивиловском районе Ровненской области.